Het ATP-toernooi van Los Angeles ook bekend als "Mercedes-Benz Cup" werd van 22 tot en met 28 juli gespeeld in de Amerikaanse stad Los Angeles. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Los Angeles Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

ATP-toernooi van Los Angeles
Los Angeles